Fleige ist der Familienname folgender Personen:

 Guido Fleige (* 1964), deutscher Fußballspieler
 Heinrich Fleige (1840–1890), deutscher Bildhauer
 Volker Fleige (* 1957), deutscher Kommunalpolitiker und Bürgermeister